Mistrzostwa świata w boksie 2005 odbywały się w dniach 13 – 20 listopada 2005 roku w mieście Mianyang w Chinach.

Rezultaty

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa świata w boksie
2005 w boksie